Кашаев:

 Кашаев, Айрат Рустемович (род. 1984) — российский дирижёр.
 Кашаев, Анвар Шакирович (род. 1949) — живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан.
 Кашаев, Андрей Анатольевич (род. 1973) — российский государственный деятель.
 Кашаев, Венер Минивадирович (род. 1974) — российский легкоатлет.